Richard Edwards est le nom de :
 Richard Edwards (1523 ? – 1566), un dramaturge de l'époque élisabéthaine.
 Richard Edwards, (1983 – ), un footballeur international jamaïcain.
 , un musicien américain.